Domovoj může být:
 Dědek (Domovoj) – mytologická postava
 Domovoj (časopis) – ruský časopis
 Přízrak (film) – ruský film z roku 2008, v originále  – Domovoj